Plaats in Indonesië
 Kadu Agung (Gunungsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kadu Agung (Tigaraksa), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam

Zie ook 
 Kaduagung, doorverwijspagina